Andreas Brünniche er navnet på flere personer:

 Andreas Brünniche (maler) (1704-1769) – dansk maler (Andreas Pedersen Brünniche)
 Andreas Brünniche (læge) (1823-1908) – dansk læge (Andreas Schytz Plum Brünniche)